Björn Larsson kan avse:
Björn Larsson Ask, fotograf, född 1940
Björn Larsson, författare, språkvetare och professor, född 1953
Björn Larsson (tonsättare), född 1958
Björn Larsson (spelentreprenör), född 1975
Björn Larsson (keramiker), född 1954